Das Kolkata International 2018 fand vom 7. bis 11. November 2018 in Kalkutta, Indien, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.

Im Finale trafen die beiden topgesetzten Spieler Saurav Ghosal und Zahed Salem aufeinander. Ghosal gewann die Partie mit 11:5, 8:11, 11:8, 11:13 und 11:5 und somit den insgesamt neunten Titel seiner Karriere auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Aadit Zaveri einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 28.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
Squashturnier in Kalkutta